Holtzman ist der Familienname folgender Personen:

 Avner Holtzman (* 1956), israelischer Literaturwissenschaftler
 Elizabeth Holtzman (* 1941), US-amerikanische Politikerin
 Harry Holtzman (1912–1987), US-amerikanischer Maler
 Lester Holtzman (1913–2002), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Wayne H. Holtzman (1923–2019) US-amerikanischer Psychologe

Siehe auch:

 Holtzmann
 Holzman
 Holzmann